Michael de Vos (Almere, 27 februari 1991) is steward, tiktokker en influencer. Op TikTok & Instagram maakt hij vlogs over zijn leven als cabine medewerker waar hij meer dan 120.000 volgers heeft.